

Patronyme 

 Mohamed Lamari, (1939-2012), général algérien.
 Mohamed Lamari, (1940-2019), chanteur algérien. 
 Smaïn Lamari, (1941-2007), général algérien.
 Souad Lamari, femme politique marocaine

Patronyme algérien